Gösta Bergenstråhle kan syfta på:

* Gösta Bergenstråhle (1841–1910), svensk militär
 Gösta Bergenstråhle (1891–1978), svensk militär